Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Tofil – polski architekt i twórca sztuki sakralnej
 Mieczysław Tofil – polski twórca sztuki ludowej